Шервен (Скьервен, ) — норвежская фамилия. Известные носители:

 Шервен, Томми (род. 1967) — норвежский футбольный судья.
 Шервен, Эльза (1919—2005) — норвежский политик.